Torsböle kan avse:
 Torsböle, Örnsköldsvik – en by norr om Örnsköldsvik
 Torsböle, Karis – en by i Karis stad
 Torsböle, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland